Andrés Mosquera (Cali, 9 de julho de 1978) é um ex-futebolista profissional colombiano, que atuava como defensor.

Carreira

Deportivo Cali 
Andrés Mosquera se profissionalizou no Deportivo Cali em 1995.

Seleção 
Andrés Mosquera integrou a Seleção Colombiana de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Millonarios Fútbol Club
Naturais de Cáli
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003